Uleila del Campo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Uleila del Campo (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Uleila del Campo (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar